Rheno-Bavaria ist der Name folgender konfessionell gebundener Studentenverbindungen:

 K.C. Rheno-Bavaria Münster, siehe Kartell-Convent #Mitgliedsverbindungen
 K.St.V. Rheno-Bavaria München, siehe Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine #Mitgliedsverbindungen